Kameruns damlandslag i fotboll (, ) representerar Kamerun i fotboll på damsidan. Laget kvalade in till 2012 års olympiska turnering.

2015 kvalade de för första gången in till ett världsmästerskap. Där tog de sig till åttondelsfinal efter att ha mött Ecuador (vinst med 6-0), Japan (förlust med 1-2) och Schweiz (vinst med 2-1) i gruppspelet. I åttondelsfinalen blev det förlust med 0-1 mot Kina.

Laguppställning
Följande spelare är uttagna till VM 2015.

Referenser

Noter 

Damlandslaget
Fotbollslandslag
Fotbollsdamerna
Landslag startade 1991